Jakubovany può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:

Jakubovany – comune del distretto di Sabinov, nella regione di Prešov
Jakubovany – comune del distretto di Liptovský Mikuláš, nella regione di Žilina